Никола́й Петро́вич Охо́тников (5 июля 1937, с. Глубокое, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР — 16 октября 2017, Санкт-Петербург, Россия) — советский российский оперный певец (бас), педагог. Народный артист СССР (1983). Лауреат Государственной премии СССР (1985).

Биография 
Родился 5 июля 1937 года в селе Глубокое (Казахстан).

Окончил Краснодарское музыкальное училище (ныне Краснодарский музыкальный колледж им. Н. А. Римского-Корсакова). В 1964 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (класс И. И. Плешакова).

С 1962 года — солист Ленконцерта, с 1967 — Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр), с 1971 — Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр).

Участвовал в исполнении камерной музыки — вокально-симфонических произведений зарубежных и советских композиторов (реквиемов Моцарта и Дж. Верди, 9-й симфонии Л. ван Бетховена, «Патетической оратории» Г. В. Свиридова и др.), а также в записи антологии русского романса, для которой спел все романсы Н. А. Римского-Корсакова для низкого голоса.

Гастролировал самостоятельно и с Мариинским театром в Швейцарии, Греции, Италии, Германии, Испании, Финляндии, Израиле, США («Метрополитен Опера»), Японии, Корее, Шотландии, Португалии, Бельгии.

С 1976 года преподавал в Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (с 1988 — профессор). Среди учеников: А. Морозов, В. Феляуэр, Ю. Власов, В. Янковский.

Член КПСС с 1974 года.

Николай Охотников умер 16 октября 2017 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Семья 
 Два сына и дочь.

Награды и звания 
 Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. Глинки (1-я премия, Москва, 1960)
 Лауреат Международного конкурса вокалистов в Финляндии (1962)
 Лауреат Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2-я премия, Москва, 1966)
 Лауреат Международного конкурса вокалистов им. Ф. Виньяса (Гран-при и специальная премия за исполнение произведений Дж. Верди, Барселона, 1972)
 Заслуженный артист РСФСР (26.03.1975)
 Народный артист РСФСР (02.10.1980)
 Народный артист СССР (01.07.1983)
 Государственная премия СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1985) — за спектакль «Евгений Онегин» П. Чайковского в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова

Партии 
 «Русалка» А. С. Даргомыжского — Мельник
 «Иван Сусанин» М. И. Глинки — Иван Сусанин
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Борис Годунов, Пимен
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Руслан
 «Хованщина» М. П. Мусоргского — Досифей
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Кончак
 «Мазепа» П. И. Чайковского — Кочубей
 «Иоланта» П. И. Чайковского — Рене
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Гремин
 «Садко» Н. А. Римского-Корсакова — Варяжский гость
 «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова — Токмаков
 «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова — князь Юрий Всеволодович
 «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова — Собакин
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Светозар
 «Алеко» С. В. Рахманинова — Старый цыган
 «Лоэнгрин» Р. Вагнер — Генрих Птицелов
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — дон Базилио
 «Дон Карлос» Дж. Верди — Филипп II
 «Парсифаль» Р. Вагнера — Титурель
 «Декабристы» Ю. А. Шапорина — Пестель
 «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича — Старый каторжник
 «Война и мир» С. С. Прокофьева — старый князь Болконский, Кутузов
 «Семён Котко» С. С. Прокофьева — Бандурист
 «Фауст» Ш. Гуно — Мефистофель
 «В бурю» Т. Н. Хренникова — Фрол Баев
 «Пётр Первый» А. П. Петрова — Макарий
 «Риголетто» Дж. Верди — Монтероне

Фильмы:
 1980 — Казначейша — исполняет партию Казначея

Примечания

Ссылки 
 Петербурга — Охотников Николай Петрович 
 Центр Елены Образцовой — НИКОЛАЙ ОХОТНИКОВ

Выпускники Краснодарского музыкального училища
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Персоналии:Михайловский театр
Оперная труппа Мариинского театра
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского
Басы
Исполнители романсов
Члены КПСС
Похороненные на Литераторских мостках